Borissowka (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Borissowka (Belgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Belgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons
von Dörfern und ländlichen Siedlungen:
 in der Region Altai:
 Borissowka (Region Altai, Jegorjewskoje), im Rajon Jegorjewskoje
 Borissowka (Region Altai, Uglowskoje), im Rajon Uglowskoje
 in der Republik Baschkortostan:
 Borissowka (Baschkortostan, Aurgasinski), im Rajon Aurgasinski
 Borissowka (Baschkortostan, Scharan), im Rajon Scharan
 Borissowka (Baschkortostan, Sterlibaschewo), im Rajon Sterlibaschewo
 in der Oblast Belgorod:
 Borissowka (Belgorod, Krasnogwardeiski), im Rajon Krasnogwardeiski
 Borissowka (Belgorod, Schebekino), im Rajon Schebekino
 Borissowka (Belgorod, Wolokonowka), im Rajon Wolokonowka
 in der Oblast Iwanowo:
 Borissowka (Iwanowo)
 in der Oblast Jaroslawl:
 Borissowka (Jaroslawl, Breitowo), im Rajon Breitowo
 Borissowka (Jaroslawl, Myschkin), im Rajon Myschkin
 Borissowka (Jaroslawl, Rybinsk), im Rajon Rybinsk
 in der Oblast Kaluga:
 Borissowka (Kaluga)
 in der Oblast Kostroma:
 Borissowka (Kostroma)
 in der Region Krasnodar:
 Borissowka (Krasnodar)
 in der Oblast Kursk:
 Borissowka (Kursk, Chomutowka), im Rajon Chomutowka
 Borissowka (Kursk, Lgow), im Rajon Lgow
 Borissowka (Kursk, Schtschigry), im Rajon Schtschigry
 in der Oblast Lipezk:
 Borissowka (Lipezk)
 in der Oblast Moskau:
 Borissowka (Moskau, Podolsk), im Rajon Podolsk
 Borissowka (Moskau, Schachowskaja), im Rajon Schachowskaja
 Borissowka (Moskau, Schtscholkowo), im Rajon Schtscholkowo
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Borissowka (Nischni Nowgorod, Bor), im Rajon Bor
 Borissowka (Nischni Nowgorod, Sergatsch), im Rajon Sergatsch
 Borissowka (Nischni Nowgorod, Setschenowo), im Rajon Setschenowo
 Borissowka (Nischni Nowgorod, Woskressenskoje), im Rajon Woskressenskoje
 in der Oblast Nowgorod:
 Borissowka (Nowgorod)
 in der Oblast Omsk:
 Borissowka (Omsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Borissowka (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Borissowka (Orjol, Kromy), im Rajon Kromy
 Borissowka (Orjol, Swerdlowski), im Rajon Swerdlowski
 in der Oblast Pensa:
 Borissowka (Pensa)
 in der Region Primorje:
 Borissowka (Primorje)
 in der Oblast Pskow:
 Borissowka (Pskow)
 in der Oblast Rjasan:
 Borissowka (Rjasan, Nowoderewenski), im Rajon Nowoderewenski
 Borissowka (Rjasan, Ucholowo), im Rajon Ucholowo
 in der Oblast Rostow:
 Borissowka (Rostow)
 in der Oblast Saratow:
 Borissowka (Saratow)
 in der Oblast Smolensk:
 Borissowka (Smolensk)
 in der Oblast Tambow:
 Borissowka (Tambow, Mordowo), im Rajon Mordowo
 Borissowka (Tambow, Petrowskoje), im Rajon Petrowskoje
 in der Oblast Tjumen:
 Borissowka (Tjumen)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Borissowka (Tscheljabinsk, Jemanschelinsk), im Stadtkreis Jemanschelinsk
 Borissowka (Tscheljabinsk, Kunaschak), im Rajon Kunaschak
 Borissowka (Tscheljabinsk, Plast), im Rajon Plast
 in der Oblast Tula:
 Borissowka (Tula, Beljow), im Rajon Beljow
 Borissowka (Tula, Schtschokino), im Rajon Schtschokino
 Borissowka (Tula, Tjoplo-Ogarewski), im Rajon Tjoplo-Ogarewski
 in der Oblast Twer:
 Borissowka (Twer, Selischarowo), im Rajon Selischarowo
 Borissowka (Twer, Toropez), im Rajon Toropez
 in der Oblast Uljanowsk:
 Borissowka (Uljanowsk)
 in der Oblast Wladimir:
 Borissowka (Wladimir)

Borissowka ist:
 ein Fluss in Russland, siehe Borissowka (Fluss)

Siehe auch:
 Boryssiwka, Ortschaften in der Ukraine